Qilertinnguit bezeichnet:
 Qilertinnguit (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qilertinnguit (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland